All by Myself ist der Titel folgender Songs:
 All by Myself (Irving-Berlin-Lied)
 All by Myself (Eric-Carmen-Lied)
All by Myself (Green-Day-Lied), Hidden Track auf dem Album Dookie